L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Dubaï se déroule du 7 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie WTA 1000 de la saison 2021. Garbiñe Muguruza remporte le tournoi en simple, Alexa Guarachi et Darija Jurak celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
En simple, on note les forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu, de l'Australienne Ashleigh Barty, des Américaines Jennifer Brady, Danielle Collins, Sofia Kenin et Alison Riske, de la Roumaine Simona Halep, de la Polonaise Magda Linette, des Tchèques Karolína Muchová et Barbora Strýcová, de la Kazakhe Yulia Putintseva, de la Croate Donna Vekić, de la Chinoise Zhang Shuai, de l'Espagnole Paula Badosa, de la Biélorusse Victoria Azarenka et de la Française Fiona Ferro. Elles sont respectivement remplacées par Alizé Cornet, Kateřina Siniaková, Bernarda Pera, Kristýna Plíšková, Kristina Mladenovic, Anastasija Sevastova, Jessica Pegula, Jil Teichmann, Barbora Krejčíková, Laura Siegemund, Paula Badosa, Patricia Maria Țig, Shelby Rogers, Misaki Doi, Martina Trevisan et Viktoriya Tomova.

Lauréates 
En simple, l'Espagnole et tête de série  Garbiñe Muguruza remporte son huitième titre WTA en disposant en finale de la Tchèque Barbora Krejčíková.

En double, les têtes de série  Alexa Guarachi et Darija Jurak remporte leur premier titre en collaboration en battant en finale Xu Yifan et Yang Zhaoxuan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (ATP 2021)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2021
Tennis en mars 2021